Abdallah Saleh Possi (1979) – diplomatico tanzaniano
 Juho Pössi (1898 –1958) – militare finlandese
 Luiza Possi (1984) – cantante brasiliana, figlia della cantante Zizi
 Zizi Possi, propr. Maria Izildinha Possi (1956) – cantante e blogger brasiliana